Кайе́ (Кайё) (, , , ) — французская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Кайё, Люсьен  (1864–1944) — французский геолог, петрограф и картограф.
 Кайе, Люсьен (1897—1985) — американский кларнетист и композитор французского происхождения.
 Кайе, Пьер Виктор Пальма (1545—1610) — французский историк и богослов.
 Кайе, Рене (1799—1838) — французский путешественник по Западной Африке.

Топоним 
 Кайё — посёлок в Японии префектуры Токусима.